Гран-при Индии 2012 года (официально II Formula 1 Airtel Indian Grand Prix) — автогонка, этап чемпионата мира «Формулы-1», который прошёл с 26 по 28 октября 2012 года на Международном автодроме Будды, Великая Нойда, Уттар-Прадеш, Индия.

Гонку уверенно с поула выиграл Себастьян Феттель (Red Bull). В борьбе за второе место Фернандо Алонсо (Ferrari) смог опередить Марка Уэббера (Red Bull), у которого под конец гонки возникли проблемы с KERS. Для Себастьяна Феттеля эта победа стала 5 в сезоне и 4 подряд, кроме того он повторил достижение Айртона Сенны 1989 года, лидируя в 3 гонках подряд от старта до финиша.
«Быстрый круг» в гонке установил Дженсон Баттон (McLaren) — 1:28,203 (60 круг, 209,176 км/ч).

В личном зачете Феттель увеличил свой отрыв от Алонсо до 13 очков, в Кубке Конструкторов Red Bull Renault оторвался от преследователей на 91 очко.

Предыдущий Гран-при Индии «Формулы-1» состоялся 30 октября 2011 года на этой же трассе.

Свободные заезды

Квалификация

Гонка 

|-
! colspan=12|Источник
|}
Круги лидирования

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Примечания

Ссылки 
 
 

 Подробное описание хода гонки
 Диаграмма гонки
 График покруговки
 Сравнение гонщиков (время на круге, отрывы, пит-стопы, составы резины)

Гран-при Индии